Рахма́нінов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Рахманінов Іван Іванович (1826–1897) — вчений у галузі механіки.
 Рахманінов Сергій Васильович (1873–1943) — російський композитор, піаніст і диригент.

Див. також 
 Рахманін
Російські прізвища